Караджа̀кьой (, То̀лос, до 1927 година Καρτζά Κιόι, Карадза кьой) е село в Република Гърция, разположено на територията на дем Бук (Паранести) в област Източна Македония и Тракия.

География 
Селото е разположено на 7 километра северно от демовия център Бук (Паранести) в южните склонове на Родопите на 320 m височина.

История

Етимология 
Според Йордан Н. Иванов името е от турското karaca, сърна.

В Османската империя 
Съгласно статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) към 1900 година в Караджа живеят 209 българи мохамедани.

В Гърция 
След Междусъюзническата война в 1913 година Караджакьой попада в Гърция. Според гръцката статистика, през 1913 година в Караджа кьой (Καρατζιά Κιόι) живеят 331 души.

В 1923 година жителите на Караджакьой са изселени в Турция по силата на Лозанския договор. На тяхно място са заселени гърци бежанци. През 1927 година името на селото е сменено от Караджакьой (Καρατζάκιοϊ) на Толос (Θόλος). До 1928 година в Караджа кьой са заселени 62 гръцки семейства с 227 души - бежанци от Турция. След 50-те години започва изселване към Долно Караджакьой, което е на железопътната линия и главния шосеен път.

Бележки 

Села в дем Бук